Па́трик Ахе́рн ( или ):  (известен как Пат Ахерн; 1901—1970) — британский актёр, брат актёра Брайана Ахерна.
 Ахерн, Патрик Бартоломью (известен как Берти Ахерн; род. 1951) — премьер-министр Ирландии (1997—2008).